Hotel alojamiento puede referirse a:

 Hotel alojamiento, un tipo de establecimiento para albergue transitorio de parejas.
 Hotel alojamiento, película de Argentina dirigida en 1966 por Fernando Ayala.